WMAN steht für:
 Wireless Metropolitan Area Network
 Sungai Tiang Airport (ICAO-Code), Flughafen von Sungai Tiang, Bagan Datuk, Perak, Malaysia

Abkürzung